Plebe Rude III foi o terceiro álbum gravado pela banda brasileira de punk rock Plebe Rude.

Último disco do contrato com a EMI, e também, último álbum de estúdio com a formação clássica da banda, Plebe Rude III apresenta algumas referências à a música regional brasileira. O disco apresenta arranjos com viola caipira, rabeca, entre outros instrumentos. 

Com a crise econômica do Brasil e os inúmeros problemas da banda com a gravadora, as vendas do álbum foram afetadas. "A Serra" foi o single de trabalho e ganhou um clipe.

Faixas 
 Plebiscito
 Um Outro Lugar
 Valor
 Longe
 Tempo a Tempo
 O Traço que Separa
 A Serra
 2ª feriado
 Repente
 Modifique o Verbo

Músicos 
 Philippe Seabra: vocais, guitarra, Viola e Guitarra acústica
 Jander Bilaphra: Guitarra, Vocal e Guitarra acústica
 André X: Baixo
 Gutje: bateria

Músicos Convidados 
 Zé Américo: Acordeão, Piano e Flauta nas faixas 3 e 9
 Toninho: Cavaquinho na faixa 9
 Jaques Morelenbaum: Violoncello nas faixas 2 e 9
 Paulinho da Aba: Pandeiro na faixa 9
 Vitor Chicri: Teclados, Flauta e Piano nas faixas 2,3 e 4
 Fernando Paz: Tamborim na faixa 9
 Cimar: Tantã na faixa 9

Álbuns de punk rock
Álbuns de 1989
Álbuns de Plebe Rude